Teatro estático, aquele cujo enredo dramático não constitui ação, isto é, onde as figuras não só não agem, porque nem se deslocam nem dialogam sobre deslocarem-se, mas nem sequer têm sentidos capazes de produzir uma ação;em que o mais fundamental é a revelação das almas.

Considerado por muitos como um anti-teatro, não sobreviveu e muitas peças desta classe foram consideradas poemas dramáticos como por exemplo "O Marinheiro" de Fernando Pessoa.

História do teatro